Се́сар Херма́н Я́ньес Муньос (, также известен как Педро или Мануэль, 23 октября 1942, Монтеррей, Нуэво-Леон — 16 апреля 1974) — партизан, один из создателей партизанского очага в мексиканском штате Чьяпас.

Основатель военно-политической организации сапатистов, сначала носившей название Фронта Национального Освобождения, со временем превратившегося в Сапатистскую армию национального освобождения. Арестован агентами безопасности мексиканского правительства 16 апреля 1974 г. и с тех пор считается «пропавшим без вести».

См. также 
Пьедра, Хесус

Ссылки 
 César Germán Yáñez Muñoz

Революционеры Мексики
САНО
Пропавшие без вести